In der Saison 2000/01 wurde zum ersten Mal in vier regionalen Gruppen gespielt. Durch die Aufstockung der Teams von jeweils 16 auf 24 in der 1. und in der 2. Bundesliga bestanden die Gruppen Nord und Ost vollständig aus Aufsteigern.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Als Meister der Regionalliga stiegen auf Marienthaler THC (Nord), TC Blau-Weiss Berlin (Ost), HG Nürnberg (Süd), Blau-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 00/01

2000
Hockey 2000
Hockey 2001